Wangfeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangfeng (socken i Kina, Hunan), 
 Wangfeng (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar